«Свобо́дный курс» — независимая общественно-политическая газета, выпускаемая в Алтайском крае с 26 декабря 1990 года.

Информация 
Учредитель газеты — издательский дом «Алтапресс». Газета выходит еженедельно форматом А-3 на 28 страницах. Тираж — 24 тыс. экземпляров. Более 30 % тиража распространяется по подписке в Барнауле и крае.

Основные темы — новости политической и экономической жизни Алтая, образования, науки, спорта, криминальная хроника, здоровье, аналитические материалы, юмор, погода, афиша, курсы валют.

Газета «Свободный курс» является организатором крупных городских и краевых культурных мероприятий и собственных акций («Лыжный праздник», «Кольцо Победы»).

Награды и премии 
 Премия «Журналисты против коррупции» (2001).
 Премия имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» (2003)
 Премия «Тираж — рекорд года» среди региональных изданий (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).
 2-е место среди газет на конкурсе журналистского мастерства «Сибирь — территория надежд» (2009).

Литература

Примечания 

Средства массовой информации Барнаула
Газеты Алтайского края
Газеты России
Газеты СССР
Лауреаты премии «Свободная пресса Восточной Европы»